Бонетито има више значења:

 Бонетито (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Бонетито, Ел Пуерто (Сан Лукас), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику